XW, combinaison des deux lettres X et W, peut faire référence à :
 XW, China Xinhua Airlines, compagnie aérienne chinoise selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes
 Xw, digramme de l'alphabet latin